Киву, Кристиан — румынский футболист.
 Киву (озеро) — озеро в Африке
 Киву (регион) — регион, прилегающий к озеру Киву, место конфликта в 2004—2008 гг.
 Южное Киву — провинция Демократической Республики Конго
 Северное Киву — провинция Демократической Республики Конго
 Киву — название природоохранного объекта, разделённого в 1969 году на национальный парк Вирунга в ДРК и Вулканический национальный парк в Руанде